HARM peut faire référence à :
 AGM-88 HARM (High-speed, Anti-Radiation Missile), un missile,
 Historic Aircraft Restoration Museum, un musée situé à Creve Cœur dans le Missouri aux États-Unis,

H.A.R.M. peut faire référence à :
 une organisation criminelle fictive (dans la version française, C.R.I.M.E., ) apparaissant dans les jeux vidéo No One Lives Forever et No One Lives Forever 2 : Le CRIME est éternel,
 Human Aetiological Relations Machine, une organisation dans le thriller de 1966 Agent for H.A.R.M. de Gerd Oswald,

Voir aussi 
Harm